Севера́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 55 км на північний захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 693 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1673,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Северак на сайті французького Національного інституту географії
 Северак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Северак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Северак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Северак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара